Dybowen ist ein deutscher Ortsname:
 Dybowen (Gemeinde), 1938 bis 1945 Diebau (Gemeinde), Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Dybowo (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dybowen (Gut), 1938 bis 1945 Diebau (Gut), Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Dybówko, Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Diebowen